Fauser Antal (plébános) (1787 körül -1843)
 Fauser Antal (mineralógus) (1810-1883)